Michael Duff kan syfta på bland andra:

* Michael Duff (född 1949), brittisk fysiker
 Michael Duff (född 1978), nordirländsk fotbollsspelare- och tränare